Aktau (ryska: Актау) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Qaraghandy, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Astana. Aktau ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aktau är platt, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Aktau.  Trakten runt Aktau är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Aktau består i huvudsak av gräsmarker.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Qaraghandy (provins)